Formule má více významů:

 Formule (automobil) – jeden z druhů závodních automobilů
 Formule 1
 Formule 2
 Formule 3
 Formule 4
 Formule 3000
 Super Formule
 Formule BMW
 Formule Ford
 Predikátová či výroková formule – pojmy z matematické logiky
 slovem Formule 1 bývají také v některých evropských zemích označena levná ubytovací zařízení hostelového typu

Možná hledáte 
 Jezdec formule risk – český film

Externí odkazy